Czesław Białoszewski (zm. 2007) – prawnik, działacz sportowy, regionalista
 Ryszard Wincenty Białoszewski (ur. 1903, zm. 1966) – kawaler krzyża Virtuti Militari V klasy, kolejarz
 Miron Białoszewski (ur. 1922, zm. 1983) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny
 Tomasz Białoszewski – dziennikarz, autor programów publicystycznych i reportaży
 Tomasz Białoszewski (grafik) (ur. 1955, zm. 2004) – grafik